Aleksandr Il'ič Egorov (1883-1939) – maresciallo dell'Unione Sovietica
 Aleksandr Valentinovič Egorov (1951) – ambasciatore russo in Algeria
 Aleksandr Anatol'evič Egorov (1972) – arbitro di calcio russo
 Aleksandr Egorov (1976) – nuotatore kirgiso
 Aleksandr Egorov – nuotatore russo
 Aleksandr Egorov (1985) – slittinista russo